Ladislauskirche steht für Kirchen mit dem Patrozinium des heiligen König Ladislaus:

 Kathedrale von Zagreb, Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava – Kathedrale des Bistums Zagreb (mit Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria und König Stephan)
 Kathedrale St. Stanislaus und Ladislaus in Wilna, Litauen
 Pfarrkirche Parndorf, Burgenland, Österreich
 Filialkirche Siget in der Wart, Burgenland, Österreich
 Kathedrale von Oradea, Adormirea Maicii Domnului, Rumänien (Nebenpatrozinium, mit Himmelfahrt der Maria)
 Ladislaus-Kapelle der Matthiaskirche, Budapest, Ungarn
 Ladislauskirche, Budapest, Ungarn
 Ladislauskirche, Bratislava, Slowakei
Ladislauskirche, Nitra, Slowakei

Liste (Kirchen nach Patrozinium)